Canyon Lake (Californie)
 Canyon Lake (Texas)

Homonymie de localités aux États-Unis